Балаге́р (, ) — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ногера. Занимает площадь 57,32 км². Население — 16 766 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 25 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web del Ayuntamiento de Balaguer
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña
 Mapa de Balaguer en el siglo XVII
 Biblioteca Nacional de Francia 
 Diferentes fotos de la Ciudad de Balaguer

Муниципалитеты Льейды
Города Льейды